Касыпутырган — малая река в Ишимбайском районе Башкортостана, приток реки Туманы.
Начинается с ручейков, текущих с отметки 503,0 м. Течет в гористой местности почти параллельно реке Туманы, куда впадает через пару километров.

Примечания 

Бассейн Селеука
Реки Ишимбайского района